Henk Norel (né en 1987), joueur néerlandais de basket-ball ;
 Jean Norel (1866-1942), écrivain français ;
 Philippe Norel (1954-2014), économiste et historien.